Josef Schmidt (1889–1978) – austriacki polityk
 Joseph Schmidt (1904–1942) – niemiecko-żydowski śpiewak
 Josef Schmidt (1908–1979) – niemiecki polityk
 Josef Schmidt – węgierski volksdeutsch, zbrodniarz nazistowski
 Józef Szmidt (ur. 1935) – polski lekkoatleta